Франциск Юний
  (1545—1602) — голландский богослов.
 Франциск Юний (1591—1677) — голландский учёный-филолог, гуманист, лингвист, историк искусства, коллекционер.